Hrvatski nogometni klub Vrlika (HNK Vrlika; Vrlika) je nogometni klub iz Vrlike, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.  
U sezoni 2020./21. klub se natjecao u "2. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj",  ligi petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.

O klubu  
Klub je osnovan 2006. godine, nakon izgradnje i otvaranja ŠRC Česma. Klub je s mlađim selekcijama počeo s ligaškim natjecanjima u sezoni 2007./08., a sa seniorima u sezoni 2009./10. Klub se posljednjih sezona najčešće natječe u 2. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj.

Uspjesi

Pregled po sezonama 

 
:Kategorija:Hrvatska nogometna natjecanja po sezonama (od 1991./92.)

Povezani članci  
 Vrlika

Vanjske poveznice 
 hnkvrlika.com, službene stranice

Izvori 
 hnkvrlika.com, Ukratko o nama , pristupljeno 14. lipnja 2018. 
 hnkvrlika.com, Povijest , pristupljeno 14. lipnja 2018. 
 nszsd.hr, Nogometni klubovi, pristupljeno 14. lipnja 2018. 
 

Vrlika
Vrlika